Nitte har flere betydninger:

 Nitte (mekanik)
 Nitte (lod) – lod uden gevinst.